A831 steht für:
 Bundesautobahn 831, deutsche Autobahn
 Autoroute A831, geplante französische Autobahn
 A831 road, Fernstraße in Schottland

A831